Miejscowości w USA:
 Sulphur Springs – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Benton
 Sulphur Springs – jednostka osadnicza w stanie Arkansas, w hrabstwie Jefferson
 Sulphur Springs – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Henry
 Sulphur Springs – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Hopkins
 Sulphur Springs – jednostka osadnicza w stanie Ohio, w hrabstwie Crawford
Gminy w USA:
 Sulphur Springs (ang. Sulphur Springs Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Benton
 Sulphur Springs (ang. Sulphur Springs Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Yell
 Sulphur Springs (ang. Sulphur Springs Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Rutherford